Фото (Photo) может означать:

Персоналии 
 Фото — женское имя
 Фото Римская (уб.† ок. 66) — православная мученица, сест­ра му­че­ни­цы Фо­ти­ньи Са­ма­ря­нки, память 20 марта ст. ст.
 Стракоша, Фото (алб. Fotaq Strakosha; род.1965) — албанский футболист.

Фотография 
 Фото — сокр. название фотографии: аналоговое фото, цифровое фото, фотоматрица, чёрно-белое фото, цветное фото, панорамное фото, фотоэффект.
 Фото — приложение Эппл для работы с фотографиями.
 Гугл Фото — сервис на .
 Фото сток — стоковое фото.
 Фото@Mail.ru — web-сервис, предназначенный для хранения и редактирования цифровых фотографий.
 
 Магнум Фото — фотоагентство (1947).

Культура
 Советское фото — советский журнал.
 Фото и Видео — российский журнал.
 Фото за час (One Hour Photo) — американский фильм 2002 года.

Другое 
 Фотосинтез
 Фотоголограмма
 Фототерапия

См. также
 
 Фот (единица измерения) (ph) — единица измерения освещённости в системе СГС.